Luís Alves Leite de Oliveira Belo (I)
 Luís Alves Leite de Oliveira Belo (II)

Desambiguação